Cisnes puede referirse a las siguientes acepciones:

 Cisne, el nombre común de varias aves, principalmente del género Cygnus.
 Cisnes (Chile), comuna chilena de la región de Aysén.
 Los Cisnes, localidad argentina de la provincia de Córdoba.